Stiglmaierplatz (München), een plein in München
Stiglmaierplatz (metrostation), een station van de metro van München